Змагання у Семиборство у жінок на Літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні проходили 15 та 16 серпня на Пекінському національному стадіоні.

Медалісти

Кваліфікація учасників 
Національний олімпійський комітет (НОК) кожної країни мав право заявити для участі у змаганнях не більше трьох спортсменів, які виконали норматив А (6000 очок) у кваліфікаційний період з 1 січня 2007 року по 23 липня 2008 року. Також НОК міг заявити не більше одного спортсмена з тих, що виконали норматив B (5800 очок) за той же період. Кваліфікаційні нормативи були встановлені ІААФ.

Рекорди 
 Дані наведені на початок Олімпійських ігор.

Змагання 
Також використані наступні скорочення:
 SB — найкращий результат в сезоні
 PB — найкращий результат у кар'єрі
 NR — національний рекорд
 WR — світовий рекорд
 DNF — не закінчила змагання
 DNS — не починала
 NM — немає результату
 DQ — дискваліфікація
 AR — рекорд континенту

Біг на 100 м з бар'єрами

Забіг 1 
15 серпня 2008 — 9:00 Вітер: 0.2 м/с

Забіг 2 
15 серпня 2008 — 9:08 Вітер: 0.0 м/с

Забіг 3 
15 серпня 2008 — 9:16 Вітер: 0.8 м/с

Забіг 4 
15 серпня 2008 — 9:24 Вітер: 0.5 м/с

Забіг 5 
15 серпня 2008 — 9:32 Вітер: 0.4 м/с

Турнірне становище після першого виду 
15 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Стрибок у висоту

Група A 

15 серпня 2008 — 10:30

Група B 
15 серпня 2008 — 10:30

Турнірне становище після двох видів 

15 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Штовхання ядра

Група A 

15 серпня 2008 — 19:00

Група B 

15 серпня 2008 — 19:00

Турнірне становище після трьох видів 
15 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Біг на 200м

Забіг 1 
15 серпня 2008 — 21:15 Вітер: 0.0 м/с

Забіг 2 
15 серпня 2008 — 21:22 Вітер: 0.3 м/с

Забіг 3 
15 серпня 2008 — 21:29 Вітер:-0.1 м/с

Забіг 4 
15 серпня 2008 — 21:36 Вітер: 0.1 м/с

Забіг 5 
15 серпня 2008 — 21:43 Вітер: 0.4 м/с

Турнірне становище після чотирьох видів 
15 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Стрибки в довжину

Група A 

16 серпня 2008 — 9:50 В дужках показана швидкість вітру

Група B 

16 серпня 2008 — 9:50

Турнірне становище після п'яти видів 
16 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Метання списа

Група A 

16 серпня 2008 — 19:00

Група B 

16 серпня 2008 — 20:10

Турнірне становище після шести видів 
16 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Біг на 800м

Забіг 1 
16 серпня 2008 — 21:35

Забіг 2 
16 серпня 2008 — 21:44

Забіг 3 
16 серпня 2008 — 21:53

Забіг 4 
16 серпня 2008 — 22:02

Забіг 5 
16 серпня 2008 — 22:11

Підсумкове становище 
Турнірне становище після семи видів 
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки
Жінки